De Boyle World Grand Prix 2022 was de vijfentwintigste editie van de World Grand Prix. Het toernooi werd gehouden van 3 tot en met 9 oktober in de Morningside Arena, Leicester. Jonny Clayton verdedigde zijn titel, maar verloor in de tweede ronde.

Prijzengeld
Het prijzengeld werd met £ 100.000 opgetrokken tot een totaal van £ 550.000.

Gekwalificeerde spelers
De 32 gekwalificeerde spelers waren de top 16 van de PDC Order of Merit en de top 16 niet-gekwalificeerde spelers van de ProTour Order of Merit. De top 8 spelers van de PDC Order of Merit kregen een geplaatste status.

De volgende deelnemers wisten zich te kwalificeren:

Schema

Trivia 
 Joe Cullen en Damon Heta sloten hun wedstrijd in de eerste ronde af met precies hetzelfde gemiddelde: 91.61. Cullen won de wedstrijd met 2-1.

Darts in 2022
2022
Sportevenement in Dublin